Aleksandar Stanojević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Igor Stanojević – calciatore serbo
 Jovanka Stanojević – pittrice serba
 Jovo Stanojević – ex cestista serbo
 Ljiljana Stanojević – ex cestista jugoslava
 Marko Stanojević – calciatore serbo
 Marko Stanojevic – rugbista a 15 italiano
 Miloš Stanojević – calciatore serbo